|-
| 143901 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143902 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143903 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143904 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143905 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143906 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143907 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143908 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143909 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143910 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143911 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143912 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143913 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143914 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143915 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143916 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143917 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143918 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143919 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143920 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143921 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143922 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143923 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143924 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143925 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143926 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143927 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143928 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143929 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143930 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143931 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143932 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143933 - ||  || 21 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143934 - ||  || 21 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143935 - ||  || 22 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143936 - ||  || 22 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143937 - ||  || 22 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143938 - ||  || 22 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 143939 - ||  || 22 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143940 - ||  || 24 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143941 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143942 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143943 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143944 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143945 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143946 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143947 - ||  || 26 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143948 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143949 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143950 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143951 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143952 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143953 - ||  || 27 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143954 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143955 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143956 - ||  || 27 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143957 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143958 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143959 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143960 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143961 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143962 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143963 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143964 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143965 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143966 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143967 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143968 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143969 - ||  || 18 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143970 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143971 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143972 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143973 - ||  || 28 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143974 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143975 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143976 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143977 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143978 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143979 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143980 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143981 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143982 - ||  || 29 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143983 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143984 - ||  || 29 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 143985 - ||  || 29 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 143986 - ||  || 29 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 143987 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143988 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143989 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143990 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143991 - ||  || 17 decembrie 2003 ||  || 
|-
| 143992 - || 2004 AF || 5 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 143993 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143994 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143995 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143996 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143997 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143998 - ||  || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 143999 - ||  || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144000 - ||  || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-